Золотая шпага — многозначное понятие:

 Золотая шпага — наградное оружие.
 «Золотая шпага» — советский кукольно-игровой фильм 1990 года.